Heufelder ist der Familienname folgender Personen:

 Emmanuel Maria Heufelder (1898–1982), deutscher Ordensgeistlicher, Abt des Klosters Niederaltaich
 Jeanette Erazo Heufelder (* 1964), deutsche Ethnologin, Dokumentarfilmerin und Autorin

Siehe auch:
 Heyfelder